Frédéric Lopez peut désigner :
 Frédéric Lopez (1949-), un raseteur français ;
 Frédéric Lopez (1967-), un animateur de radio et de télévision française.